Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde um die deutsche Meisterschaft fand am 6. und 7. Februar 1999 in Ludwigshafen am Rhein statt:

Aufstieg 
Die beiden Gruppensieger aus der 2. Bundesliga stiegen auf: Düsseldorfer HC (Nord) und Berliner HC (Süd).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 98/99

1998
Hockey 1998
Hockey 1999